Criteria Caixa (anteriorment Criteria CaixaHolding) és una societat de cartera que gestiona el 100% del patrimoni de la Fundació "la Caixa".

L'entitat aglutina les inversions industrials i en el sector serveis a empreses com Gas Natural, Abertis, Aigües de Barcelona, Saba aparcaments i Vithas. També és l'encarregada de gestionar els actius immobiliaris del grup, agrupant ServiHabitat i les inversions en Immobiliària Colonial i Metrovacesa.

L'octubre del 2017, en previsió d'una possible independència de Catalunya, varen decidir el trasllat de la seu social a la ciutat de Palma.

Història 
Anteriorment, el grup La Caixa tenia un altre hòlding d'inversió cotitzat a borsa de nom molt similar, Criteria CaixaCorp. El 2011, aquest holding, en el context de la reestructuració del sistema financer a Espanya, va absorbir el negoci bancari de MicroBank, convertint-se en un banc, i posteriorment va canviar el seu nom a CaixaBank, S.A.

El grup va decidir, per mantenir més salut financera dins del nou banc, separar-ne les inversions immobiliàries, considerades actius "problemàtics" després de la ruptura de la bombolla immobiliària a Espanya; per la qual cosa, paral·lelament a la transformació de Criteria CaixaCorp a CaixaBank, va crear una nova filial d'inversió que va anomenar Criteria CaixaHolding que, a més d'aquests actius immobiliaris, heretaria també les inversions empresarials del grup, a excepció de les participacions a Telefónica i Repsol i en banca internacional, les quals, per considerar-se més atractives borsàriament, es van mantenir a CaixaBank.

El maig del 2014, La Caixa va aprovar la seva liquidació per convertir-se en una fundació bancària, la qual es va constituir el 17 de juny del 2014. Com a conseqüència, es produiria el traspàs a favor de Criteria CaixaHolding de la participació de La Caixa a CaixaBank, de manera que la fundació bancària passaria a tenir la seva participació a CaixaBank a través de Criteria CaixaHolding. El traspàs de la participació a CaixaBank es va produir el 14 d'octubre de 2014.

Al novembre del 2015, Criteria Caixa Holding, S.A.U. va canviar la seva denominació social per Criteria Caixa, S.A.U.

El 3 de desembre del 2015, CaixaBank va vendre les seves participacions del 17,24% a Hong Kong The Bank of East Asia (BEA) i del 9,01% del mexicà Grupo Financiero Inbursa (GFI) a Criteria Caixa, el seu principal accionista, per 2.651 milions d'euros. Criteria Caixa pagaria l'operació amb el lliurament del 9,9% de les seves accions a CaixaBank, el valor de la qual ascendia a 2.009 milions, i un pagament en efectiu de 642 milions.

El 31 de maig del 2016, es va produir el tancament de l'operació anterior, per la qual cosa la participació de Criteria Caixa a CaixaBank es va reduir al 46,9%.

El 6 de febrer del 2017, Criteria Caixa va dur a terme una col·locació accelerada entre inversors institucionals i/o qualificats del 5,32% del capital de CaixaBank. Amb aquesta operació, Criteria Caixa, que mantenia un 45,322% del capital de CaixaBank, va passar a tenir un 40%.

El 26 de setembre del 2017, CaixaBank va informar que el Banc Central Europeu (BCE) havia decidit que Criteria Caixa, holding propietat de la Fundació Bancària "la Caixa", ja no exercia el control o una influència dominant sobre l'entitat bancària, i que per tant, ja no era la seva empresa matriu i deixava d'estar sota la supervisió de la institució europea. Per complir els requisits del BCE, els darrers dos anys Criteria Caixa havia reduït els seus drets polítics i econòmics a CaixaBank fins al 40%, donant entrada a nous inversors, i havia reduït igualment el seu pes al consell d'administració.

Accionariat 
La Fundació "la Caixa" té el 100% de l'accionariat de Criteria Caixa.

Participacions 
Entre les participacions de Criteria Caixa, hi ha la que posseeix a CaixaBank (el 31 de desembre de 2020, un 40,02%), així com les que posseeix a diverses empreses entre les quals destaquen Cellnex, Naturgy, Saba, Suez i Telefónica.

Després de la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank el març del 2021, Criteria Caixa (i, per tant, la fundació "la Caixa") va passar a tenir un 30,012% de CaixaBank.

Referències

Enllaços externs 
 Criteria Caixa

La Caixa
Grups empresarials de Catalunya